Фамилија Контрерас има више значења:

 Фамилија Контрерас, Ехидо Ирапуато (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Контрерас, Ехидо Сан Луис Потоси (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Контрерас, Колонија Мигел Алеман (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Контрерас, Колонија Окампо (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Контрерас, Колонија Силва ел Бордо (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Контрерас, Колонија Чаусе (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику